Solá o Solà puede hacer referencia a:

Personas

Primer apellido 

Antonio Solá, escultor español.
Dani Solá, piloto español de rally.
Felipe Solá, político argentino que ejerció el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2007.
José Vicente Solá, político conservador, historiador, filólogo, odontólogo y escritor argentino.
Juan Nepomuceno Solá, religioso argentino.
Juan Solá, comerciante, militar y explorador argentino, que ejerció dos veces la gobernación de la provincia de Salta.
Louis Ernest Solá, político estadounidense y comisionado de la Comisión Marítima Federal (EE. UU.)
Luis Solá Padró, político español, primer alcalde republicano de Santa Coloma de Queralt, fue fusilado en 1939.
Manuel Solá, político y militar argentino, líder del partido unitario de la provincia de Salta a mediados del siglo XIX.
Miguel Solá, historiador argentino.
Miguel Ángel Solá, actor argentino.
Miguel Ángel Sola, futbolista y entrenador español.
Payo Solá, compositor, bandoneonista y guitarrista argentino, intérprete de música folklórica de dicho país.
 Sara Solá de Castellanos, poetisa y novelista argentina de los siglos XIX y XX que escribió la letra del himno de la ciudad Salta.
 Emma Solá de Solá, poetisa, novelista, periodista, historiadora y docente argentina de los siglos XIX Y XX que escribió la letra del himno al Señor del Milagro. Su cónyuge llevaba su mismo apellido.
Andrés Solá y Molist, beato claretiano de la Iglesia católica mexicana.

Segundo  apellido 
Antonio Téllez Solá, historiador y periodista español.
Eduardo Sánchez Solá, pintor español.
Héctor Hidalgo Solá, político y diplomático argentino de la Unión Cívica Radical, desaparecido durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
Ildefonso Lima Solá, futbolista andorrano.
Joaquín Morales Solá, periodista argentino.
José Comas y Solá, astrónomo español.
José Luis Sánchez Solá, entrenador mexicano de fútbol.
Salvador Moyà-Solà, antropólogo español.

Miscelánea 
(1655) Comas Solá, asteroide descubierto en 1929 por José Comas y Solá.
Coronel Juan Solá, localidad argentina del departamento Rivadavia, provincia de Salta.
Felipe Solá, localidad argentina del partido de Puan, provincia de Buenos Aires, llamada así en homenaje al español Felipe Solá, quien donó tierras para construir la estación ferroviaria.
Parque Yldefonso Solá Morales, estadio de Caguas, Puerto Rico, utilizado para la práctica de béisbol y fútbol.